Никита Антонович Клюх (род. 17 апреля 2002; Миасс, Челябинская область, Россия) — российский каратист, мастер спорта России, чемпион мира по всестилевому каратэ в 2022 году.

Карьера 

Никита начал заниматься каратэ киокусинкай в возрасте 7 лет. Первые значимые успехи начали приходить к Никите в возрасте 10-11 лет. Он связывает это с успехом на чемпионате Европы по киокусинкай каратэ 2013 года, в городе Варшава, Польша. Затем была серия успешных выступлений на чемпионатах различного уровня, начиная от региональных заканчивая международными. В 2015 году бронза на первенстве и чемпионате Европы в Эстонии, а также золото на первенстве России. Но не всегда удача была на стороне Никиты, в 2016 году в городе Варна, в 2017-м и 2019-м году в городе Берлин, в 2018 году в городе Ереван, не удалось завоевать значимые медали, но эти поражения сыграли не мало важную роль в дальнейших победах на международном уровне. После неудачных выступлений всегда следовал взлёт, так как были одержаны победы в крупных турнирах таких как: Первенство России (2018, 2019), Первенство Европы (2018), открытый чемпионат Испании (2019), и самые значимые из них на молодёжном уровне стали победы на Первенствах мира (2018, 2019). На взрослом уровне самыми значимыми победами являются: золото чемпионата России по всестилевому каратэ в категории мужчины ПК-90 кг (2021), золото чемпионата мира по всестилевому каратэ в категории мужчины ПК-90 кг (2022), а также бронзовая медаль чемпионата мира по всестилевому каратэ в категории мужчины ПК-90 кг (2022). Все эти победы принадлежат не только спортсмену, но и его тренеру. Алёшин Юрий Павлович, человек под чьим руководством были завоёваны все медали с таких крупных турниров.

Спортивные достижения

Юношеские 

В 2015 году стал бронзовым призёром первенства и чемпионата Европы.

Серебряная медать первенства и чемпионата мира по всестилевому каратэ:
 в 2019 году.

Чемпион первенства Европы по кёкусинкай среди юниоров:
 в 2013 году;
 в 2018 году.

Чемпион мира по кёкусинкай среди юниоров:
 в 2018 году
 в 2019 году

Чемпион первенства России по кёкусинкай в 2016, 2018 и 2019 годах, чемпион Испании в 2019 году.

Взрослые 
 2021 год — чемпион России по всестилевому каратэ. 
 2022 год — чемпион мира по всестилевому каратэ.

Звания и награды 
 2021 год — Мастер спорта России

Примечания

Ссылки 
 Результаты Первенства Европы KWU 2017. — Представительство «Федерации Киокусин России». — 2017 (20 марта).
 

Каратисты России